Тагкуранна () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Тагкуранна () — село в Естонії, у волості Тагкуранна повіту Пярнумаа.